Osoby o nazwisku Kachidze:
 Asłan Kachidze – kazachski zapaśnik
 Dżansug Kachidze – gruziński dyrygent